Сезон ФК «Валенсія» 2017—2018 - 98-й за ліком сезон футбольного клубу Валенсія і його 98-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Склад команди

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли 

Сукупні витрати: €37,000,000

Пішли 

Чистий дохід: €17,200,000

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 20 травня 2018

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравець, який цього сезону грав за команду, або був заявці на матч, але потім пішов в оренду або перейшов до іншого клубу
|-

|-
|}

Картки 
Враховано всі змагання. Востаннє оновлено 19 грудня 2017.

«Сухі» матчі 
Востаннє оновлено станом на 19 грудня 2017

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

№ туру

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Примітки

Посилання 
Club's official website

Валенсія
Сезони ФК «Валенсія»